One of the Boys — перший студійний альбом американської поп-співачки Кеті Перрі. Платівка вийшла 17 червня 2008.

Про альбом

Список композицій

Чарти
Тижневі чарти

Річні чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Capitol Records
Альбоми Кеті Перрі